Municipio de Haskell puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Haskell (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Saline.
 Municipio de Haskell (condado de Haskell, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Haskell.